Jaime II puede referirse a:
 Jaime II de Aragón (1267–1327), rey de Aragón.
 Jaime II de Mallorca (1276-1311), rey de Mallorca y conde del Rosellón y la Cerdaña.
 Jaime II de La Marche (1370-1438), conde de La Marche.
 Jaime II de Urgel (1380-1433), conde de Urgel.
 Jaime II de Escocia (1430-1460), más conocido como Jacobo II de Escocia.
 Jaime II de Inglaterra (1633-1701), más conocido como Jacobo II de Inglaterra y VII de Escocia.